Kustanai bezeichnet:
 eine Stadt in Kasachstan, siehe Qostanai
 eine hiernach benannten Pferderasse, siehe Kustanai (Pferd)